Јасик може да се односи на:

 Јасик, јасенова шума

или

 Јасик (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Јасик (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Јасик (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Јасик (Чаглин), насеље у општини Чаглин, западна Славонија, Република Хрватска

или

 Јасик (ријека), ријека понорница у Крбавица пољу

Види још 
 Јасен (вишезначна одредница)